Botești, une commune du județ d'Argeș ;
 Botești, une commune du județ de Neamț ;
 Boțești, une commune du județ de Vaslui.